Andy White peut désigner :
 Andrew « Andy » White (1930-2015), batteur professionnel ;
 Andy White, chanteur et compositeur irlandais ;
 Andy White, footballeur anglais ;
 Andrew « Andy » White, footballeur anglais ;
 Andrew Charles John « Andy » White, footballeur gallois ;
 Andrew Dickson White (1832-1918), historien et diplomate américain.